Sobrero ist der Familienname folgender Personen:

 Ascanio Sobrero (1812–1888), italienischer Chemiker und Erfinder des Nitroglycerins
 Matteo Sobrero (* 1997), italienischer Rennradfahrer